Ман може да се односи на:
 -{M.A.N.}- - Градска рачунарска мрежа или MAN (енгл. Metropolitan area network - MAN)
 -{MAN SE}- - немачки индустријски концерн, познат по проиводњи возила
 Острво Мен - острво у Ирском мору, између Велике Британије и Ирске